Quatre navires de la Regia Marina (maintenant Marina militare) ont porté/porte le nom de Caio Duilio, d'après l'amiral et homme politique romain Caius Duilius :
 le , un cuirassé à coque en fer de classe Caio Duilio lancé en 1876 et démoli en 1909 ;
 le Caio Duilio, un cuirassé de  lancé en 1913 et démoli en 1957. 
 le Caio Duilio, un croiseur de classe Andrea Doria lancé en 1962 et démoli en 1992.
 le Caio Duilio, un destroyer de classe Horizon lancé en 2009 et toujours en service.
  

Nom de bateau de la Marine italienne